Амат-Маму (около 1750 год до н. э.) — сиппарская древневавилонская жрица, известная благодаря написанным ею клинописным таблицам.

Она была жрицей-надиту, жила в гагум, обнесённой стенами территории, в которой жили исключительно женщины, и была одним из восьми храмовых писцов, живших на этой территории.

Амат-Маму работала при царях Хаммурапи, Самсу-илуна и Аби-ешу.

Память 
Фигурирует в «Этаже наследия» — списке из 998 имён мифических и исторических выдающихся женщин в западной цивилизации.

Ссылки 
 Amat-Mamu  at the Brooklyn Museum, Dinner party database. Accessed September 2007
 Biographical Notes on the Naditu Women of Sippar Rivkah Harris, Journal of Cuneiform Studies, Vol. 16, No. 1 (1962), pp. 1-12  Accessed September 2007

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Вавилония
Персоналии XVIII века до н. э.
Жрицы